

Geografia 
 Gatta – frazione di Piazza Armerina in provincia di Enna
 Gatta – frazione di Castelnovo ne' Monti in provincia di Reggio Emilia
 Monte Gatta – monte dell'Appennino bolognese

Personaggi immaginari 
 Gatta – personaggio di Rat-Man
 Gatta – personaggio di Gargoyles

Persone 
 Costantino Gatta – medico italiano
 Fabrizio Gatta – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Gino Gatta – partigiano e politico italiano
 Giuseppe Gatta – ex calciatore italiano
 Fabrizio Gatta – giornalista e conduttore televisivo italiano

Zoologia 
 Gatta – femmina del gatto

Pagine correlate 
Gatto (disambigua)
La gatta